Pyrgulopsis lustrica är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1890.  Pyrgulopsis lustrica ingår i släktet Pyrgulopsis och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
lustrica